Blübaum ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Blübaum (* 1961), deutscher Kunsthistoriker
 Matthias Blübaum (* 1997), deutscher Schachspieler